Bockenheim ist der Name folgender Orte:

 Bockenheim an der Weinstraße, Gemeinde im Landkreis Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz
 Frankfurt-Bockenheim, Stadtteil von Frankfurt am Main
 Stein-Bockenheim, Ort der Verbandsgemeinde Wöllstein, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Bouquenom, Ortsteil der Gemeinde Sarre-Union, Département Bas-Rhin, Elsass

Bockenheim ist der Familienname folgender Personen:
 Freiherren von Bockenheim, ab 1650 bis 1793 Lehnsherren von Burg Windeck (Heidesheim), dann emigriert vor französischer Besatzung nach Wien
 Ritter Freiherr Franz von Bockenheim (1856–1937), österreichischer General
 Johannes Bockenheim (15. Jhd.), Kochbuchautor
 Stanislaw Tadeusz Bockenheim (1933–2016), polnischer Architekt, Autor und Journalist

Siehe auch:
 Bockenheimer
 Liste von Schiffen mit dem Namen Bockenheim